Первая лига 1950 () — 16-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 19 марта 1950 года и закончился 19 ноября 1950 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1950 на rsssf.com 

1950
Польша
1950 год в Польше